Camponovense – abitanti di Campo Novo de Rondônia
Camponovense – abitanti di Campo Novo do Parecis
Camponovense – abitanti di Campo Novo